Este término puede tener varios significados:

 Laba. Instrumento musical chino tradicional también conocido como suona.
 LABA. Acrónimo de agonista adrenérgico de acción larga, grupo de medicamentos que se emplean en el tratamiento del asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.